Gazirovka — российский музыкант. Начал творческую карьеру в городе Курске. Стал известен песней «Black».

Описание и история

Начало карьеры/популярность 
Gazirovka это автор и исполнитель, композитор и продюсер всех треков Озеров Никита Юрьевич. 20 декабря 2017 года на официальном канале группы вышел видеоклип на песню «Black», но уже на следующий день он был перевыпущен с другим видеорядом на YouTube-канале Black Beats. По мнению Medialeaks, трек возможно не получил бы массовой популярности, если бы не был опубликован на их площадке.

Слова из припева песни также стали интернет-мемом в Рунете.

Дискография

Альбомы

Синглы

Годовые чарты

Премии и номинации

Примечания 

Хип-хоп-группы России